Ulrik I., plemič iz rodbine Spanheimov, koroški vojvoda. * ?, † 7. april 1144.

Življenje

Ulrik se je rodil Engelbertu II. in Uti iz Kraiburga. Imel je več pomembnih bratov- vojvodo Engelberta III., Henrika, kasnejšega škofa v Troyesu,  Hartvika, škofa v Regensburgu, Rapota I. Ortenburškega, grofa v bavarskem Ortenburgu, imel pa je tudi sestro Matildo, ki je bila poročena z grofom Šampanje. Ulrik I. je položaj koroškega vojvode prevzel še pred smrtjo očeta Engelberta II.  Leta 1137 ga najdemo kot podpornika skupaj s cesarjem Lotarjem III. v Italiji, od leta 1138 pa je podpiral Staufovce.  Ulrik je bil poročen z Judito iz Badna,   z njo pa je imel otroke Henrika, Hermana, Ulrika in Gottfrieda.  Po njegovi smrti je zavladal sin Henrik V.

Dosežki
 imenovanje za koroškega vojvodo

Opombe in sklici

Viri 
 Vengust Marko (2008). Kostanjevica na Krki in koroški vojvode Spanheimi. Iz: Kostanjeviške novice, št. 36. Kostanjevica. Str. 23.
 Kos Milko (1915). Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku. Četrta knjiga. Ljubljana, Lenova družba
 Ulrich, Herzog von Kärnten (1135-1144)  

Neznano leto rojstva
Spanheimi
Koroški vojvode